Corrente metálica — série de elos, anéis ou argolas
 Penitenciária — local em que se concretizam prisões normalmente decretadas de acordo com a justiça

Ciência 
 Cadeia alimentar — relação de fluxo de energia e biomassa entre seres vivos
 Cadeia respiratória — etapa da respiração celular
 Cadeia carbônica — estrutura química formada por carbono e outros elementos
 Cadeia lateral — tipo de cadeia química
 Cadeia próton-próton — reação que converte o hélio em hidrogênio

Geografia 
 Cordilheira — ou cadeia montanhosa
 Rio Cadeia — rio do Rio Grande do Sul

Administração e logística 
 Gestão da cadeia logística — conjunto de partes envolvidas na execução do pedido de um cliente
 Cadeia produtiva — conjunto de etapas de uma produção
 Cadeia de valor — atividade empresarial
 Cadeia de frio — processo produtivo, que considera os cuidados com armazenamento e refrigeração

Outros usos 
 Cadeia planetária — na teosofia, designa o ciclo de evolução de um corpo cósmico
 Regra da cadeia — fórmula matemática 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de ciências